Vogue - модний журнал

 Vogue - британський журнал

 Vogue - танок

 Vogüé - село у Франції